Национальный гимн Джибути был утверждён в 1977 после получения страной независимости от Франции. Автором слов был Аден Эльми и автором музыки был Абди Роблех.

Текст

Внешние ссылки 
 Страница гимна на nationalanthems.info

Государственные символы Джибути
Джибути
Песни 1977 года